Клаван (; ) — фамилия.

 Клаван, Дзинтар (род. 1961) — эстонский футболист. Отец Яне, Рагнара и Дианы Клаван.
 Клаван, Диана (род. 1992) — эстонская флорболистка.
 Клаван, Мик (1929—1983) — нидерландский футболист.
 Клаван, Рагнар (род. 1985) — эстонский футболист.
 Клаван, Яне (род. 1983) — эстонская флорболистка.